Личный чемпионат мира по спидвею на длинном треке – ежегодное соревнование, проводимое ФИМ с 1971 г. С 1957 по 1970 гг. турнир имел статус Чемпионата Европы.

Призёры

Чемпионат Европы

Чемпионат мира

Серия Гран-При

* Алоиз Висбок финишировал вторым, но был дисквалифицирован за двигатель слишком больших размеров. Эгон Мюллер получил 2 место, а финишировавшие с одинаковым четвёртым результатом Йозеф Айгнер и Кристоп Бетцль стали 3-ми.

Медальный зачёт

Немец  является восьмикратным чемпионом мира по спидвею на длинном треке в личном зачёте; также обладает тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями. В 2014 и 2016 гг. чемпионом мира был его сын Эрик Рисс.

Примечания

Books

Чемпионаты мира по спидвею
Спидвей на длинном треке